Wojciech Eckert (1883–1942) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Wojciech Eckert (ur. 1958) – inżynier budownictwa, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego